Alberto Labbé puede referirse a:

 Alberto Labbé Troncoso, militar chileno y exalcalde de Las Condes.
 Alberto Labbé Galilea, diplomático chileno, hijo del anterior.